Lokalisten bezeichnet:

 Lokalisten (gewerkschaftliche Fachvereine), Mitglieder örtlicher gewerkschaftlicher Fachvereine um 1900
 Lokalisten (Netzwerk), ein soziales Netzwerk der frühen 2000er Jahre
 Epidemiologen, die der Bodenbeschaffenheit besondere Bedeutung für die Verbreitung von Infektionskrankheiten beilegten, siehe Lokalismus (Medizingeschichte)